Појам Битка код Едесе може да се односи на:

 Опсада Едесе (115) - римски цар Трајан
 Опсада Едесе (162)
 Опсада Едесе (165)
 Битка код Едесе (259) - Шапур I односи победу над римским царем Валеријаном
 Битка код Едесе (1087) - Турци освајају град
 Опсада Едесе (1144) - Зенги осваја грофовију Едесу